Die Scottish Open 2017 fanden vom 19. bis zum 23. November 2017 in der Emirates Arena in Glasgow statt. Es war die 98. Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Schottland im Badminton.

Herreneinzel

Setzliste 
 Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
 Ygor Coelho (Viertelfinale)
 Emil Holst (Viertelfinale)
 Pablo Abián (1. Runde)
 Fabian Roth (zurückgezogen)
 Mark Caljouw (Halbfinale)
 Vladimir Malkov (1. Runde)
 Kim Bruun (zurückgezogen)
 Raul Must (3. Runde)
 Rasmus Gemke (Halbfinale)
 Kieran Merrilees (1. Runde)
 Subhankar Dey (3. Runde)
 Toby Penty (Champion)
 Eetu Heino (2. Runde)
 Kalle Koljonen (3. Runde)
 Lucas Corvée (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Kirsty Gilmour (Champion)
 Beatriz Corrales (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (Finale)
 Linda Zechiri (Viertelfinale)
 Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)
 Rachel Honderich (2. Runde)
 Sofie Holmboe Dahl (2. Runde)
 Natalia Perminova (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Marcus Ellis / Chris Langridge (2. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
 Peter Briggs / Tom Wolfenden (2. Runde)
 Frederik Colberg / Rasmus Fladberg (Viertelfinale)
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (Viertelfinale)
 Konstantin Abramov / Alexandr Zinchenko (2. Runde)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (Champions)
 Jacco Arends / Ruben Jille (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (Halbfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Viertelfinale)
 Chloe Birch / Jessica Pugh (Viertelfinale)
 Jenny Moore / Victoria Williams (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Sam Magee / Chloe Magee (Viertelfinale)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (zurückgezogen)
 Ben Lane / Jessica Pugh (2. Runde)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (Finale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (zurückgezogen)
 Jacco Arends / Selena Piek (Champions)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (Halbfinale)
 Bastian Kersaudy / Léa Palermo (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle site
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Glasgow
Badminton 2017